A vrh főnév a délszláv nyelvekben hegyet jelent, ezért számos település nevében megtalálható:

 Horvátország
Vrh falu Buzet községben, Isztria megyében
Vrh falu Krk községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Vrh Brodski falu Skrad községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Vrh Draganićki falu Draganić községben, Károlyváros megyében
Vrh Letovanićki falu Lekenik községben, Sziszek-Moslavina megyében
Vrh Visočki falu Visoko községben, Varasd megyében
Branjin Vrh Baranyavár falu horvát neve Pélmonostor községben, Eszék-Baranya megyében
Bratovski Vrh falu Klanjec községben, Krapina-Zagorje megyében
Cerovski Vrh falu Velika Gorica községben, Zágráb megyében
Drašći Vrh falu Zsumberk községben, Zágráb megyében
Konjarić Vrh falu Krašić községben, Zágráb megyében
Kozalj Vrh falu Duga Resa községben, Károlyváros megyében
Martinski Vrh falu Ribnik községben, Károlyváros megyében
Okrugli Vrh Kerekhegy falu horvát neve Víziszentgyörgy (Sveti Juraj na Bregu) községben, Muraköz megyében
Petruš Vrh falu Ozaly községben, Károlyváros megyében
Svetojurski Vrh falu Pregrada községben, Krapina-Zagorje megyében
Trški Vrh falu Krapina községben, Krapina-Zagorje megyében
Tusti Vrh falu Skrad községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Vajin Vrh falu Josipdol községben, Károlyváros megyében
Vini Vrh falu Ozaly községben, Károlyváros megyében
Višći Vrh falu Zsumberk községben, Zágráb megyében

 Montenegró
Vrh falu Berane községben

 Szerbia
Vrh falu Kraljevo községben, a Rašai körzetben

 Szlovénia
 Vrh falu Loška Dolina községben
 Vrh falu Šentrupert községben
 Vrh falu Šmarje pri Jelšah községben
 Vrh falu Velike Lašče községben
 Vrh falu Zagorje ob Savi községben